Змагання в парному розряді тенісного турніру Thalgo Australian Women's Hardcourts 2001 роходили на відкритих кортах з твердим покриттям у Hope Island Resort Tennis Centre у Hope Island, Queensland (Австралія) як турнір 3-ї категорії в рамках Туру WTA 2001. Змагання проходили з 31 грудня 2000 по 6 січня 2001 року.

Жюлі Алар-Декюжі і Анна Курнікова були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Джулія Казоні і Жанетта Гусарова виграли титул, перемігши у фіналі Каті Шлукебір і Меган Шонессі з рахунком 7–6 (11–9), 7–5.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Кетеліна Крістя /  Ірина Селютіна (чвертьфінал)
 Оса Карлссон /  Сільвія Фаріна-Елія (чвертьфінал)
 Каті Шлукебір /  Меган Шонессі (фінал)
 Патті Шнідер /  Магі Серна (півфінал)

Сітка

Кваліфікація

Сіяні пари 

  Труді Мусгрейв /  Бріанн Стюарт (2-ге коло)
  Джанет Лі /  Вінне Пракуся (Final Round)

Кваліфікувалися 

  Олена Бовіна /  Ліна Красноруцька

Сітка 
 ''NB: The first two rounds used the pro set format.

Посилання 
 Thalgo Australian Women's Hardcourts 2001 Doubles Draw 

Thalgo Australian Women's Hardcourts 2001
Тур WTA 2001